

Антелоп — місто, штат Орегон
 Антелоп — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Антелоп — переписна місцевість, штат Монтана
 Антелоп — переписна місцевість, штат Південна Дакота